Klappe (zu klappen, ursprünglich lautmalerisch „schlagen, pochen, klatschen“) steht für:

 Babyklappe, eine Einrichtung zur anonymen Säuglingsabgabe
 Filmklappe, ein Hilfsmittel bei der Filmproduktion
 Fliegenklappe, eine Fliegenklatsche
 Klappe (Filmfestival), ein österreichisches Filmfestival
 Schulterklappe, Uniformstück

im technischen Bereich:

 Absperrklappe, ein Absperrorgan in Rohrleitungen
 Brandschutzklappe, ein Absperrorgan in Lüftungsleitungen
 Drosselklappe, ein Bestandteil von Verbrennungsmotoren
 Klappe (Blasinstrument), Bauteil bei Blasinstrumenten
 Klappenschrank, Bauteil einer Fernsprech-Handvermittlungseinrichtung
 eine horizontal ausgerichtete Tür: Klapptür, Falltür
 in Österreich und der Schweiz die Nebenstelle einer Telefonanlage bzw. die Durchwahl
 ein Absperrorgan in Schornsteinzuführungen, siehe Zimmerofen
 der bewegliche Teil einer Zugbrücke

beim Flugzeug:

 Landeklappe, eine Auftriebshilfe 
 Störklappe, eine verstellbares Element zur Fahrtminderung 

in der Medizin:

 Augenklappe, zum Abdecken eines verletzten Auges
 Herzklappe, dient als Ventil der Pumpfunktion des Herzens
 Ileozökalklappe, ein Verschluss zwischen Dick- und Dünndarm
 Klappe in einem Lymphgefäß, dient als Ventil dem Abtransport der Lymphe
 Venenklappe, dient als Ventil den Rückstrom des venösen Bluts zum Herzen

als Jargon:

 Kaffeeklappe, einfaches Speiselokal für Arbeiter
 Klappe (Sex), öffentliche Toilettenanlage, die von homo- und bisexuellen Männern für sexuelle Kontakte aufgesucht wird
 Mund, umgangssprachlich (Klappe halten)

Siehe auch: